Qeqertaralak bezeichnet:
 Qeqertaralak (Insel, Alanngua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Amitsuarsoralak), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Illut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Maniitsorsuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Qallunaannguit Avannarlersuat, nördlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Qallunaannguit Avannarlersuat, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaralak (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland